Tre unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Wichita:

  - incrociatore pesante unico della sua classe, entrato in servizio nel 1939 e radiato nel 1959
  - rifornitore di squadra della classe Wichita, entrato in servizio nel 1969 e radiato nel 1993.
  - littoral combat ship della classe Freedom, entrata in servizio nel 2019